Amazonia o Amazonía pueden referirse a:

 La Amazonia o «Amazonía»; la selva tropical más grande del mundo. Está ubicada alrededor del río Amazonas, y engloba varias regiones naturales.
 La Amazonía de Bolivia, región norte y oriental de dicho país cubierta por la selva amazónica.
 La Amazonía de Colombia, región sureste de este país cubierta por la selva amazónica.
 La Amazonía de Ecuador, región que cubre la parte más oriental del mencionado país.
 La Amazonía de Guyana, región sur de dicho país.
 La Amazonía de Perú, región norte y oriental de este país cubierta por la selva amazónica, y su región más extensa.
 La Amazonía de Surinam, región sur del mencionado país.
 La Amazonia Legal, región septentrional de Brasil que comprende todos los estados cubiertos por la selva amazónica.